Jacewicze steht für:

 Jacewicze (Bielsk Podlaski), Ort in Bielsk Podlaski (Landgemeinde), Powiat Bielski, Woiwodschaft Podlachien, Polen
 Jacewicze (Litauen), Ort im Bezirk Vilnius, Litauen